1956 Голяма награда на Италия е 7-о за Голямата награда на Италия и осми кръг от сезон 1956 във Формула 1, провежда се на 2 септември 1956 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Италия